Ken Saunders (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1958 avec les Mintos de Prince Albert dans la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1958-1959 || Mintos de Prince Albert || LHJS ||41 ||27 ||37 ||64 ||98 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1959-1960 || Lions de Wembley || BNL ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1962-1963 || jets de Johnstown || EHL ||9 ||3 ||10 ||13 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1962-1963 || Millers de Minneapolis || LIH ||62 ||52 ||72 ||124 ||87 ||12 ||8 ||9 ||17 ||8
|-
|1963-1964 || Flags de Port Huron || LIH ||61 ||28 ||58 ||86 ||52 ||7 ||1 ||2 ||3 ||0
|- 
|1964-1965 || Flags de Port Huron || LIH ||60 ||30 ||53 ||83 ||56 ||7 ||3 ||4 ||7 ||2
|-
|1966-1967 || Flags de Port Huron || LIH ||72 ||32 ||74 ||106 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1967-1968 || Checkers de Columbus || LIH ||58 ||19 ||42 ||61 ||25 ||4 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|1968-1969 || Lakers de Warroad || MSHL ||- ||19 ||40 ||59 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en janvier 1939
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Millers de Minneapolis
Joueur des Flags de Port Huron
Joueur des Checkers de Columbus
Attaquant de hockey sur glace